

Codici 
 KSW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kiryat Shmona (Israele)

Sport 
 Konfrontacja Sztuk Walki  – organizzazione polacca di arti marziali miste